La grande prova (Ramuntcho) – film del 1938 diretto da René Barberis 
 La grande prova (Walkabout) – romanzo di James Vance Marshall del 1959